Shell Beach (Californië), plaats in Californië, Verenigde Staten
 Shell Beach (Guyana), natuurgebied in Guyana
 Shell Beach (Saint-Barthélemy), strand in Saint-Barthélemy